

Anno 
 1060 – (MLX in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1060 a.C.

Matematica 
 1060 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1060 Magnolia – asteroide della fascia principale del sistema solare